A Copa do Brasil de Futsal de 2019 é a terceira edição da competição. Nesta edição o número de equipes foi aumentada para 18 equipes, sendo a primeira fase composta por confrontos regionais.

Participantes

Regulamento 
A competição será disputada em 05 (cinco) fases: 

 a) 1ª Fase – Classificatória;
 b) 2ª Fase – Eliminatória;
 c) 3ª Fase – Quartas de Final;
 d) 4ª Fase – Semifinal;
 e) 5ª Fase – Final.

1ª Fase  – Quatro equipes serão divididas em dois grupos, que jogarão jogos de ida e volta, classificando o campeão de cada grupo para a 2ª Fase – Eliminatória. – A formação dos grupos será realizada de acordo com a logística das equipes participantes, considerando a distância entre as equipes indicadas da região e ou de regiões mais próximas.

2ª Fase – As duas equipes que avançarem se juntam aos outros 14 participantes, que  serão divididas em 08 (oito) grupos identificados pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H com 02 (duas) equipes em cada grupo, que jogarão jogos de ida e volta, sendo a ordem dos jogos definida conforme sorteio.

Primeira fase

Fase final 
Em itálico equipes que possuem o mando na ida, em negrito equipes classificadas.

Premiação

Referências 

Copa do Brasil de Futsal
2019 no futsal